Рибас-де-Кампос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 15,49 км². Население — 167 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento
 Turismo en la Provincia de Palencia
 Información y Fotos sobre Ribas

Муниципалитеты Паленсии